Etuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Etuluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Etuluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar